Octagonal Schoolhouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Octagonal Schoolhouse (Delaware), ID-Nr. 71000217
 Octagonal Schoolhouse (New York), ID-Nr. 73001190